Lars Englund kan syfta på:

Lars Englund, svensk skulptör och grafiker
Lars Englund (författare), svensk författare
Lasse Englund, svensk gitarrist och musikproducent
Lars Englund (journalist), svensk journalist och tv-man

Namnförgreningssidor